De Europese kampioenschappen mountainbike 2000 waren de tiende editie van de Europese titelstrijd, en werden gehouden in Rhenen, Nederland, op zaterdag 19 augustus en zondag 20 augustus 2000. De junioren kwamen op de eerste dag in actie op het onderdeel cross country, de senioren op de tweede en laatste dag, eveneens op het onderdeel cross country.

Junioren

Mannen (U21)

Vrouwen (U21)

Beloften

Mannen (U23)

Senioren

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel 

2000
Mountainbike in 2000
Mountainbike in Nederland
Sport in Rhenen
Mountainbike 2000
Sportevenement in Utrecht (provincie)